Le terme de « maison d’Orléans », qui tire son nom de l’apanage du duché d’Orléans, désigne quatre branches de la maison royale de France (deux des Valois et deux des Bourbons).

La première maison capétienne d’Orléans 

Branche issue de Philippe de France (1336-1375), duc d’Orléans de 1344 à 1375, qui comprend deux générations (de 1344 à 1397).

La deuxième maison capétienne d’Orléans 

Branche issue de Louis de France (1372-1407), duc d’Orléans de 1392 à 1407, qui comprend six générations (de 1392 à 1615).
 Rameau aîné, qui persiste trois générations (de 1392 à 1515).
 Rameau d’Angoulême, qui persiste cinq générations (de 1400 à 1615) issu de Jean d'Orléans (1399-1467).
 Rameau bâtard de Longueville, qui persiste sept générations (de 1403 à 1694) issu de Jean de Dunois (1403-1468).

La troisième maison capétienne d’Orléans 

Branche issue de Gaston de France (1608-1660), duc d’Orléans de 1626 à 1660, qui comprend deux générations (de 1608 à 1721).

La quatrième maison capétienne d’Orléans 

Branche issue de Philippe de France (1640-1701), duc d’Orléans de 1660 à 1701, qui comprend plusieurs générations (de 1660 à nos jours), dont certaines persistantes : 
 Rameau aîné, qui existe sur huit générations (de 1660 à 1961) ;
 Rameau de Chartres, qui persiste depuis 1840 ; issu de Robert d'Orléans (1840-1910) et désormais aîné ;
 Rameau de Bragance (ou d’Eu), qui persiste depuis 1842 ; issu de Gaston d’Orléans (1842-1922) ;
 Rameau de Galliera (ou de Montpensier), qui persiste depuis 1824 ; issu d’Antoine d’Orléans (1824-1890).

N.B. : pour les autres familles d’Orléans issues des comtes carolingiens d’Orléans, voir le comté d'Orléans.

Généalogie princière